Hugo Boss (1885-1948), styliste allemand, fondateur de la compagnie Hugo Boss,
, nom de plusieurs navires.
Hugo Boss, alias Hugo TSR, rappeur français.